FGU steht für:
 Fantasy Games Unlimited
 Flughafen Fangatau (IATA-Code), Flughafen von Teana auf Fangatau, Französisch-Polynesien
 Collegedale Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von Collegedale, Hamilton County (Tennessee), Tennessee
 Französisch-Guayana (UNDP-CODE)

Abkürzung